Candi est un prénom ou un nom pouvant désigner :

Personnalités 
 Cesare Candi (1869–1947), un luthier Italien ;
 Candi Milo, une actrice américaine ;
 Candi Staton (1940-), une chanteuse de gospel américaine ;

Alimentation 
Candi est un mot français d'origine arabe désignant :
 Sucre candi, une forme de sucre.

Religion 
 Candi (prononcé « tchanne-di ») est un mot indonésien désignant un temple bouddhique ou hindouiste de la période classique indonésienne.